Шигали — название нескольких населённых пунктов:
 Шигали — деревня в Батыревском районе Чувашии.
 Шигали — село в Буинском районе Республики Татарстан.
 Шигали — село в Высокогорском районе Республики Татарстан.
 Шигали — село в Канашском районе Чувашии.
 Шигали — село в Урмарском районе Чувашии.